Boaco – miasto w Nikaragui
 Boaco – departament Nikaragui